

Нове Ізамбаєво — присілок, Комсомольський район, Чувашія
 Нове Ізамбаєво — присілок, Яльчицький район, Чувашія